De Zuidsingel is een straat in de wijk Sinselveld, aan de zuidrand van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in oostelijke richting vanaf de kruising met de Roermondsestraat/Tegelseweg, in het verlengde van de Molensingel tot aan de Regentessestraat.

Geschiedenis 
Na de slechting van de vestingwerken werd door het Rijk bepaald, dat (onder andere in Venlo) de omgeving van de vestingwerken moest worden bebouwd. Hiervoor werd een plan van uitleg opgesteld, die in Venlo door Frits van Gendt werd ontworpen. Tot 1924 was aan deze straat een molen gelegen. Aanvankelijk werd het gedeelte ten westen van de kruising Zuid-Buitensingel genoemd, aangezien er in 1872 nog geen molen stond waarnaar zij vernoemd kon worden. In de jaren 20 werd besloten dat dit westelijke gedeelte van de singel hernoemd zou worden in Molensingel.

Vanaf het stationsemplacement heeft hier tevens een spoorlijn gelegen, ter bevoorrading van Nedinsco en een houthandelaar. Deze is in de jaren 70 buiten gebruik geraakt, maar tot het einde van de 20e eeuw is de spoorlijn blijven liggen. Rond de eeuwwisseling, tijdens een wijkverbeteringsplan, is de straat gerenoveerd en zijn de spoorrails opgeruimd.

Ook liep volgens de LEM historische encyclopedie een straatje van de Zuidsingel naar de Sloterbeekstraat. Hierbij wordt echter niet de precieze locatie aangegeven, noch wanneer dit straatje heeft bestaan.

Externe link 
 Lem historische encyclopedie

Straat in Venlo